Prospect ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Prospect (Connecticut)
 Prospect (Illinois)
 Prospect (Kentucky)
 Prospect (Louisiana)
 Prospect (Maine)
 Prospect (New York)
 Prospect (North Carolina)
 Prospect (Ohio)
 Prospect (Oregon)
 Prospect (Pennsylvania)
 Prospect (Wisconsin)

in Australien:
 Prospect (New South Wales)
 Prospect (South Australia)
 Prospect (Queensland)
 Prospect (Tasmanien)

in Kanada:
 Prospect (Nova Scotia)

im Vereinigten Königreich:
 Prospect (Cumbria)
 Prospect (County Antrim)

Prospect steht für:
 Prospect (Architekturzeitschrift)
 Prospect (Zeitschrift), englische Publikumszeitschrift
 Prospect (Bandenwesen), Bezeichnung für einen bestimmten Status in einer (Motorrad-)Gang
 Prospect (Sport), Bezeichnung für einen Nachwuchsspieler im American Sport
 Prospect (Ausstellung), Ausstellungen zeitgenössischer Kunst 1969 und 1970 in der Kunsthalle Düsseldorf
 New Prospect
 Prospect-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Prospect Mesa, Tafelberg im Viktorialand, Antarktika
 Prospect Point, Landspitze an der Graham-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Prospect Spur, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika
 Wottring & Son Automobile Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Prospect
 Prospect (Film), Science-Fiction-Film von Zeek Earl und Christopher Caldwell

Prospect ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Prospect (1928–2000), trinidadischer Komponist, Arrangeur und Musiker

Siehe auch:
 Prospekt